Phan (în ) este un district (Amphoe) din provincia Chiang Rai, Thailanda, cu o populație de 128.143 de locuitori și o suprafață de 1.023,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 15 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 229 de sate (muban).

Amphoe în provincia Chiang Rai